British Open 1999 steht für:

 British Open 1999 (1998/99), Snookerturnier im Rahmen der Snooker-Saison 1998/1999
 British Open 1999 (1999/2000), Snookerturnier im Rahmen der Snooker-Saison 1999/2000
 Eye Group British Open 1999, Squashturnier